Szymanowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Szymanowo, condado de Rawicz, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Szymanowo, condado de Szamotuły, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Szymanowo, Voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Szymanowo, condado de Śrem, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Szymanowo, condado de Mrągowo, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Szymanowo, condado de Ostróda, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos